Crna Bara je lahko:
 Crna Bara, Aleksinac (Srbija)
 Crna Bara, Bogatić (Srbija)
 Crna Bara, Vlasotince (Srbija)
 Crna Bara, Čoka (Srbija)